Храм Святейшего Сердца Иисуса — название католических храмов, освящённых в честь Святейшего Сердца Иисуса Христа.

Престольный праздник — праздник Святейшего Сердца Иисуса.

Германия 
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в Аугсбурге.
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в Бремерхафене.

Испания 
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в городе Сантандер.

Китай 
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в городе Далянь.
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в Шанхае.

Польша 
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в Слупске.

Россия 
 Храм Пресвятого Сердца Иисуса — в Кирове.
 Храм Святейшего Сердца Иисуса — в Самаре.
 Храм Святейшего Сердца Иисуса — в Санкт-Петербурге.

Сингапур 
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса — в Сингапуре.

Уругвай 
 Церковь Святейшего Сердца Иисуса (Монтевидео) — в Монтевидео.